Gradec je lahko:
 Ajdovski Gradec, ime dveh vzpetin v Sloveniji
Gradec (postojanka) (občno ime), utrjena postojanka
Gradec, glavno mesto Štajerske v Avstriji
Gradec, občina Krško
 Gradec, občina Pivka
Gradec, del mesta Litija
Gradec blizu Prapretna
Gradec (pod Krnom), prazgodovinsko arheološko najdišče
Gradec pri Juriščah
Gradec nad Movražem
Grac blizu Sel pri Zajčjem Vrhu
Gradec (Zagreb), zgodovinsko ime za stari del Zagreba (imenovan tudi Gornji Grad ali Grič)
 Gradec Pokupski (Hrvaška)
 Gradec, Zagrebška županija (Hrvaška)
 Gradec (Monte Coste), vrh na Tržaškem Krasu v Italiji (410 m)
 Kraljevi Gradec, arhaično slovensko poimenovanje za Hradec Králové na Češkem (prevod iz nem. Königsgraz)
Marija Gradec, občina Laško
Polhov Gradec, mesto v Občini Dobrova-Polhov Gradec 
Prokupski Gradec (Sisško-moslovaška županija, Hrvaška) 
Pusti Gradec, vas ob Lahinji v občini Črnomelj 
Slovenj Gradec, mesto in mestna občina 
Solnogradec, arhaično slovensko poimenovanje za Salzburg

Glej tudi 
Grad (razločitev)
 Gradac (razločitev)
Zagradec (razločitev)
Gračac (razločitev)